

Zwierzęta 
 Agutiowate (Dasyproctidae) – rodzina ssaków z rzędu gryzoni. Obejmuje 2 rodzaje z 13 gatunkami znanych pod nazwami aguti i akuczi; między innymi:
 aguti oliwkowy (Dasyprocta azarae)
 aguti szary (Dasyprocta fuliginosa) 
 aguti złocisty (Dasyprocta leporina)
 aguti brunatny (Dasyprocta punctata)
 Cuniculidae – monotypowa rodzina ssaków z rzędu gryzoni z obejmująca rodzaj Cuniculus – w wielu nazwach narodowych używany jest dla nich człon agouti

Umaszczenie zwierząt 
 Aguti (umaszczenie) – umaszczenie zwierząt (m.in. gryzoni, kotów, psów)

Genetyka 
 Aguti (neuropeptyd) – Agouti-related peptide (AgRP) – neuropeptyd
 Aguti (peptyd) – Agouti signalling peptide, znany również jako Agouti – peptyd składający się ze 131 aminokwasów